Die Superbike-Weltmeisterschaft 2008 war die 21. in der Geschichte der FIM-Superbike-Weltmeisterschaft. Bei 14 Veranstaltungen wurden 28 Rennen ausgetragen.

Punkteverteilung 

In die Wertung kamen alle erzielten Resultate.

Wissenswertes 
 Alle Piloten traten auf Pirelli-Einheitsreifen an.
 Zur Saison 2008 erfolgte eine Änderung des technischen Reglements, das nun für Zweizylindermotoren einen Hubraum von bis zu 1200 cm³, statt bisher 1000 cm³, erlaubte.
 Der italienische Hersteller Ducati brachte mit der komplett neu entwickelten Ducati 1098 R das einzige 1200-cm³-Zweizylinder-Motorrad an den Start und rüstete sechs Fahrer aus.
 Der Weltmeister der Saison 2007, der Brite James Toseland, verteidigte seinen Titel nicht, er wanderte in die MotoGP-Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft ab.
 Die interessantesten Neuzugänge unter den Piloten waren der türkische Supersport-Weltmeister der Saison 2007, Kenan Sofuoğlu, der Japaner Ryūichi Kiyonari, der sich 2006 und 2007 den Titel in der britischen Superbike-Meisterschaft sichern konnte sowie die beiden Umsteiger aus der MotoGP-Klasse, Carlos Checa und Makoto Tamada.
 Nach zehn Jahren als Titelsponsor stieg die mexikanische Brauerei Corona zur Saison 2008 aus der Superbike-WM aus, neuer Hauptgeldgeber der Serie wurde der taiwanische Bildschirm-Hersteller HANNspree.

Rennergebnisse

Teams und Fahrer

Fahrerwertung

Konstrukteurswertung

Verweise

Weblinks 

 Offizielle Webseite der Superbike-Weltmeisterschaft (englisch / italienisch / deutsch)

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2008
2008